Harald Petersen eller Harald Pedersen kan henvise til flere personer:

 Harald Petersen (ingeniør) (1884-1949) – civilingeniør, medgrundlægger af Novo Nordisk
 Harald Petersen (arkitekt) (1890-1954) – en dansk arkitekt
 Harald Petersen (politiker) (1893-1970) – politiker fra Venstre der var minister efter krigen
 Harald Petersen (jurist) (1895-1977) – jurist og embedsmand der også var minister under besættelsen
 Harald Petersen (instrumentmager) (1910-1969) – dansk guitarbygger
 Harald Pedersen (medicinalproducent) (1878-1966) - dansk medicinalproducent og medstifter af Insulin Novo